

Geografia
 Colbert – Georgia
 Colbert – Oklahoma
 Colbert – Washington
 Monte Colbert – montagna antartica

Persone
 Adrian Colbert (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Claudette Colbert – pseudonimo di Émilie Claudette Chauchoin (1903-1996) – attrice statunitense di origine francese
 Edwin Harris Colbert (1905-2001) – paleontologo statunitense
 Jacques-Nicolas de Colbert (1655-1707) – arcivescovo cattolico francese
 Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) – contrôleur général des finances del Regno di Francia, ai tempi di Luigi XIV
 Juliette Colbert, coniugata Falletti di Barolo (1785-1864) – filantropa e marchesa francese naturalizzata italiana
 Philip Colbert (1979) – artista britannico contemporaneista
 Robert Colbert (1931) – attore statunitense
 Stephen Colbert (1964) – presentatore televisivo statunitense
 Vicky Colbert, propr. Victoria Colbert de Arboleda (...) – sociologa e politica colombiana

Navi militari
Sei navi della marina francese sono state battezzate Colbert in onore di Jean-Baptiste Colbert
 Colbert – Covervetta della marina francese varata nel 1848 
 Colbert – fregata corazzata della marina francese varata nel 1875
 Due navi asuliarie impiegate nella prima guerra mondiale
 Colbert – incrociatore pesante della marina francese varato nel 1928
 Colbert (C 611) – incrociatore della marina francese varato nel 1956

Altro
 9164 Colbert – asteroide della fascia principale